Бозой — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бозой — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Бозой (аэропорт)
 Бозой — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Бозой (ранее Будённое) — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бозой — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Бозой — посёлок в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области.

См. также 
 Бозой — плато в Алматинской области.